Шахин Фазиль оглы Фарзалиев () — азербайджанский историк, поэт, востоковед и переводчик, доктор исторических наук, профессор, с 2016 г. заведующий отделом «источниковедения и историографии» Института истории имени А. Бакиханова НАНА, член Союза писателей Азербайджана.

Биография 
Шахин Фарзалиев родился 27 марта 1940 года в Губе, после окончания средней школы в 1958 году поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, который окончил с отличием в 1964 году.

Работал переводчиком в Афганистане в 1963-1966 гг., в 1966-1968 гг. заместителем декана факультета востоковедения АУЯ, в 1968-1970 гг. снова переводчиком в Афганистане. В 1970-1973 годах учился в очной аспирантуре Института истории АН, в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1974-1978 годах научный сотрудник в отделе «Истории Средневековья» института, в 1978-1982 гг. в Афганистане работал переводчиком, в 1983-1985 гг. был старшим научным сотрудником института, в 1985-1988 гг. продолжил переводческую деятельность в Афганистане, а после возвращения на родину продолжил работу ведущим и старшим научным сотрудником в институте.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Азербайджан и Османская империя в XV-XVI веках», а 17 января 1997 года решением ААК ему была присвоена степень доктора исторических наук. В 2004 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики (8 октября 2004 года) ему присвоено звание профессора.

В 2009 году он выступил с докладом «Азербайджанская национальная история XX века: исторический опыт и современное положение» в двух городах Японии (Синдае и Токио).

В настоящее время он заведует отделом источниковедения и историографии Института истории.

Научная деятельность 
Ш.Ф.Фарзалиев участвовал в десятках международных научных конференций, проводимых в ближнем и дальнем зарубежье, был автором сотен научных статей и пяти монографий по средневековой истории Азербайджана. Его кандидатская и докторская диссертации привлекли внимание как важные научные труды, так как были посвящены изучению политических, социально-экономических, дипломатических и идеологических проблем нашей страны (на основе первоисточников персидских и османских источников) в XV-XVI вв. из самых сложных периодов нашей истории.

После защиты кандидатской и докторской диссертаций Ш.Ф.Фарзалиев опубликовал множество научных статей. Он является автором около 100 статей в Советской и Нахчыванской энциклопедиях Азербайджана. Один из авторов семитомника по истории Азербайджана Ш.Ф.Фарзалиев изучил различные вопросы средневековой истории Азербайджана, умел говорить и в настоящее время работает над несколькими главами и полуглавами 3-й томик "История Азербайджана".

Ш.Ф.Фарзалиев издал несколько монографий, в том числе («Азербайджан в XV-XVI веках (о произведении Гасан бека Румлу «Ахсанут-таварих»)), «Азербайджан и Османская империя в XV-XVI веках», «История Губы», «XV век Устройство азербайджанских государств», а также автор ряда предметных программ и учебников.

Ш.Ф.Фарзалиев также посетил различные государственные университеты (Бакинский государственный университет, Сумгайытский государственный университет, Лянкяранский государственный университет).

В последние годы Ш.Ф.Фарзалиев еще больше расширил свою переводческую деятельность, перевел на наш язык известные книги двух великих азербайджанских историков, написанные на персидском языке, и не только это, но и написал по ним статьи под названием «Предисловие», а также в виде развернутых комментариев. Первая из этих книг представляет собой совершенный перевод «Истории-аламарайе-Аббаси» Искандера бека Мунши («История Аббаса, украсившего мир»), жившего во второй половине XVI века — первой четверти XVII века. и написал полезный исторический источник по истории Сефевидского государства Азербайджана (Работа 2010 и 2014 гг.) был опубликован на 2505 страницах). Второй источник - известная хроника сефевидского историка Гасан бека Румлу "Ахсанут-таварих" ("Лучшее из истории"), перевод первого тома книги уже завершен и подготовлен к печати с комментариями, перевод второй том будет завершен в этом году.

Он также является переводчиком ценных источников, таких как «Мир Вейс и Шах Султан Хусейн» Иосифа Тифлиса и «История христианского путешественника» Яна Тадеуша Крушинского.

Исследования автора, по-видимому, многогранны. С одной стороны, выдающийся ученый опубликовал книги по всеобщей истории, с другой стороны, он перевел на азербайджанский язык первоисточники по истории Азербайджана на разных языках, и до сих пор им опубликовано два исторических источника, переведенных с персидского и османского языков. на азербайджанский.

Ш.Ф.Фарзалиев написал многочисленные статьи по различным проблемам, принимал активное участие в международных научных конференциях и совещаниях (Москва, Анкара, Стамбул, Ташкент, Тебриз, Махачкала, Республика Кипр, Польша и др.) как в нашей Республике, так и в за рубеж.

проф. Ш.Ф.Фарзалиев посетил эту страну в 2009 году по приглашению Университета Шиндай Японии и прочитал лекцию по истории Азербайджана. Как патриотический сын азербайджанского народа и известный ученый, Шахин Фарзалиев, освещавший исторические проблемы Азербайджана как внутри страны, так и за ее пределами, мужественно защищал позицию Азербайджана в странах, где выступал.

Ш.Ф.Фарзалиев очень эффективен в области подготовки молодых ученых. Под его руководством 11 человек удостоены ученой степени доктора философии по истории. Является научным консультантом 3 граждан Ирана. Член специализированного совета защиты при Институте истории. проф. Ш.Ф.Фарзалиев был научным редактором более 10 книг, защитил диссертации около 20 докторов философских и исторических наук.

К настоящему времени издано 37 книг Ш.Ф.Фарзалиева (художественных, научных и переводных).

Ш.Ф.Фарзалиев является членом Союза писателей Азербайджана.

Награжден тремя государственными медалями (Афганистан) и несколькими орденами Почета (СССР).

Избранные произведения

Книги 
 Qəzəllər. Bakı: Yazıçı, 1978, 43 səh. (şərikli)
 Azərbaycan XV - XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun "Əhsənüt-təvarix" əsəri üzrə), Bakı: Elm nəşriyyatı,1983, 151 səh.
 Qəzəllər. Bakı: Yazıçı, 1986, 223 səh. (şərikli)
 Yenə görüşərik. Bakı: Yazıçı, 1989, 104 səh.
 Qəzəllər. Bakı: Elm, 1990, 576 səh.
 Qəzəllər (I cild). Bakı: Azərnəşr, 1994, 199 səh.
 Azərbaycan və Osmanlı imperiyası XV-XVI əsrlərdə (Red, O.Əfəndiyev). I nəşr, Bakı, “Elm”, 1995, 197 s.
 Divan. Bakı: Azərnəşr, 1996, 465 səh.
 Əllərini ver mənə. Bakı: Gənclik, 1998, 279 səh.
 Azərbaycan və Osmanlı imperiyası XV-XVI əsrlərdə (Red. O.Əfəndiyev). II nəşr. Bakı, “Elm”, 1999, 241 s.
 Quba tarixi (Red.V Arzumanlı). I nəşr. Bakı: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2001, 388 s.
 Qırxnamə, yaxud qırx şeirdən ibarət elegiya. Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001, 64 səh.
 Kərbəlayi Şahin Fazil. Şerlər. Allah eşqi, peyğəmbər məhəbbəti, imam sevgisi. Bakı: Kür, 2001, 150 s.
 İlnamə, yaxud səndən ayrı səninlə. Bakı: Elnur-P, 2002, 232 səh.
 XV əsr Azərbaycan dövlətlərinin quruluşu. Bakı: Elnur-P, 2003, 118 səh.
 İran səfərnamələri. Bakı: Elnur-P, 2003, 220 səh.
 İkinci Divan. Bakı: Elnur-P, 2005, 1268 səh.
 Təzkireyi-Şahin. Bakı: MBM, 2006, 812 s.
 Azərbaycan haykuları. Bakı, 2007, 384 səh.
 Üçüncü Divan. Bakı: Nurlar, 2008, 1399 səh.
 Yaponiya səfərnaməsi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 232 səh.
 Şahin Fazil. İran səfərnamələri (Təkmilləşdirilmiş yeni nəşri). Bakı: İran Mədəniyyət Mərkəzi, 2012, 550 s.
 Dördüncü  Divan, Bakı: Təhsil, 2014
 Azerbaycan ve Osmanlı imparatorluğu XV-XVI. yüzyıllar. çev. N. Muradov. İstanbul: TEAS Press, 2017, 372 s.
 Quba tarixi. (Redaktorlar: Akademik Yaqub Mahmudov; tarix üzrə elmlər doktoru, prof. Tofiq Mustafazadə) II nəşr. Bakı: TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016, 700 s.
İran səfərnamələri. Bakı (Təkmilləşdirilmiş III nəşri): Elm və Təhsil, 2017, 816 s.

Переводы с персидского и османского турецкого 

 Tiflisi Jozef. Vaqiati — Mir Veys və Şah Hüseyn, əlyazma nüsxəsi (Osmanlı dilindən tərc. və ön söz Ş.Fazil). Bakı: Azərnəşr, 1992, 58 səh.
 Soqut və zəval-e Səfəviyan (Bər əsas-e qozareşha-ye Jozef Tiflisi). İsfəhan. Hicri şəmsi, 1388, 82 s.
 Y.T.Kruşinski. Xristian səyyahın tarixi. (Səfəvi dövlətlərinin tarixinə dair ilkin mənbə), (Fars dilindən tərc. və ön söz Ş.Fazil). Bakı: Azərnəşr, 1993, 105 səh.
 İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). I kitab. (Fars dilindən tərc. və ön söz Ş.Fazil). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2010, 1144 səh.
 İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab. (Fars dilindən tərc. və ön söz Ş.Fazil). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2014, 1400 səh.
 Həsən bəy Rumlu. “Əshənüt-təvarix” (“Tarixlərin ən yaxşısı”). (Fars dilindən tərc. və ön söz Ş.Fazil) - çapa hazırlanır.

Научные статьи 
 Həsən bəy Rumlu xətt və xəttatlar haqqında. ADU əsərləri, Şərqşünaslıq ser., 1971, № 2, s.45-53
 Həsən bəyh Rumlunun "Əhsənüt-təvarix” əsərinin tədqiq olunması tarixindən, SM.Kirov adına ADU-nun Elmi Əsərləri, Şərqşünaslıq seriyası, №1, Bakı, 1972, s.70-73
 Tarixçi Həsən bəy Rumlu və onun “Əhsənüt-təvarix” əsəri, S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi Əsərləri, Tarix və fəlsəfə seriyası, №5, Bakı, 1973, s.40-44
 Həsən bəy Rumlunun “Əhsənüt-təvarix” əsərində bəzi hərbi istilahlar (XV- XVI əsrlərə dair), “Azərb EA Məruzələri" XXXII cild, №3, 1976, s.73-75
 XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanda işlədilən bəzi ad, ləqəb və titulların etimologiyası haqqında. Azərbaycan SSR ЕА Xəbərləri, TFH ser.-1977, №З, s.75-83
 1585-1588-ci illər Azərbaycan tarixinə aid bir nadir türk əlyazması haqqında. Azərbaycan SSR EA Məruzələri, 1978, №1, s.70-73
 Fəxrəddin Kırzıoğlunun “Osmanlıların Qafqaz ellərini fəth etməsi (1451- 1590)” kitabı haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə. və hüquq seriyası, 1984, №2, s. 127-132 (O.Əfəndiyevlə birlikdə)
 Xoca Sədəddin Əfəndi və onun “Tacüt-təvarix” əsəri. Azərbaycan SSR EA. Xəbərləri, Tarix fəlsəfə və hüquq seriyası. 1985, №3, s. 74-81
 Qiyasəddin Xandəmir və Həsən bəy Rumlu Şah İsmayıl Xətainin fərdi xüsusiyyətləri haqqında. Şah İsmayıl Xətai “Məqalələr toplusu”. Bakı, 1988, s.78-87
 Səfəvilər dövlətinin süqutuna dair qiymətli bir əlyazma haqqında. Şərqşünaslıq İnstitutu, Ümumittifaq Şərqşünaslar Assosiasiyasının Azərbaycan şöbəsi. “Orta əsrlər Şərqi”. “Məqalələr toplusu”. Bakı: Elm, 1990, s.96-111
 “Elçi” istilahı və XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan-Türkiyə arasında səfarət münasibətləri tarixindən. Azərbaycan EA Xəbərlər. TFH ser. 1992, №3-4, s.84-91
 Polyak tarixçisi Yan Tadeuş Kruşinskinin “Xristian səyyahın tarixi” əsəri (Səfəvi dövlətinin süqutuna dair qiymətli ilkin mənbə), “Orta əsrlər Şərqi”, məqalələr toplusu. Bakı: Elm, 1993, s.184-205
 Azərbaycan hökmdarı Uzun Həsənlə Venesiya dövlətinin üç səfiri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə dair. Azərbaycan FA. Xəbərlər. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1994, №-4, s.67-80
 Bir daha tarixi sənədlər və onların əhəmiyyəti haqqında. Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi: Elmi konfransın materialları, Bakı, 1995, s.80-81
 Naxçıvan Beynəlxalq əlaqələrdə: Simpozium. Naxçıvan, 1996, s. 94-97
 1590 və 1724-cü illərə aid Naxçıvanla bağlı iki tarixi sənəd haqqında. Naxçıvan beynəlxalq əlaqələrdə simpoziumunun materialları. Naxçıvan, 1996, s.94-97 (O.A.Əfəndiyevlə birlikdə)
 Şah İsmayıl Səfəvinin məktubları və XVI əsrin 1 rübündə diplomatik yazı tərzi. Xəbərlər. TFH ser, Azərbaycan EA. 1997, № 1-4, s.56-61
 XVI əsrin ortalarında Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri haqqında. IV Bakı Beynəlxalq Simpoziumu Məruzələrinin məcmuəsi. 4-6 iyun, 1998. Bakı, 1998, s. 183-185
 Çaldırana aparan məktublar: (Sultan Səlim ilə Şah İsmayıl arasındakı 5 məktubun fars və osmanlı dillərindən tərcüməsi. “Arzu” ədəbi, elmi-ictimai jurnalı. Bakı, №3, 1998, s.38-45
 XX əsrin sonunda İran-Azərbaycan mədəni əlaqələri haqqında. XXI əsrin astanasında Azərbaycan-İran münasibətləri: Elmi seminarın materialları. Bakı, 1998, s.183-185
 Yenə özümüzə qayıtmalıyıq. Tarix və onun problemləri jurnalı. 1999, №2, s.19-21
 Naxçıvanın XVI-XIX əsrlər tarixinə dair qiymətli sənədlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası. Bakı, 1999, s.79-94
 Şeyx Bünyad nəsli və onun XVI-XIX əsrlər Bakı tarixinə dair bəzi sənədlərdə əks olunması, “Orta əsrlər Şərqi” məqalələr toplusu, Bakı, 2000, s.134-138
 Əmir Teymur və Sultan Bəyazid qarşıdurması: səbəb və nəticə, “Çıraq” jurnalı, 2000, №2, s.5-10
 Osmanlı sultanı Süleyman Qanun Mühibbinin bir qəzəli və XV-XVI əsrlərdə Türkiyə Azərbaycan münasibətlərində məzhəbin rolu barədə bir neçə söz. Əlyazmalar İnstitutunun 50 illiyinə həsr edilmiş “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. VII Respublika elmi-nəzəri Konfransının materialları. Bakı, 2000, s.63-66
 XV əsr Azərbaycan-Osmanlı: münasibətlərinə dair. Osmanlı imperiyasının 700 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyanın materialları, Bakı, 2000, s.153-154
 Əmir Teymurun və Sultan Bəyazid qarşıdurması: səbəb və nəticə, Əmir Teymur Sultan Bayazidə ərəb və fars dillərində 6 məktubu. “Çıraq” ədəbi, elmi, ictimai jurnalı, Bakı, 2000, №2, s.5-10
 Əli Əleyhüssəlam - fəsih və bəliğ insan, yaxud “Nəhcül-bəlağə”də fəsahət və bəlağət. Həzrət Əliyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 2001, s.70-76
 Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi və onunla bağlı qarşıda duran mühüm məsələ. Azərbaycanşünaslar müstəqil birliyinin 10 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-nəzəri Konfransın materialları. Bakı, 2001, s.67-68
 Şəhriyar və klassik Azərbaycan şairləri. Professor Məmməd Mübariz Əlizadənin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə: Elmi konfransın materialları. — Bakı, 2001, s.161-169
 XIX əsrin II yarısında Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə dair bir Əsasnamə haqqında, “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” məqalələr toplusu. Bakı, 2002, s.80-105 (Nailə Vəlixanlı ilə birlikdə)
 Osmanlıların Azərbaycana yürüşləri (1578-1595) ilə əlaqədar bəzi yeni sənəd- Tər. AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar və ictimai elmlər ser., 2002, s.3-15
 IV Sultan Muradın Azərbaycana yürüşü barədə qiymətli mənbə. "Azərbaycan Tarix Muzeyi" məqalələr toplusu. Bakı, 2002, s. 309-321
 Azərbaycan Tarix Muzeyində saxlanan iki nikah sənədi barədə bir neçə söz. “Azərbaycan Tarix Muzeyi” məqalələr toplusu. Bakı, 2002, s.159-171 (Maya Bağırovu ilə birlikdə)
 XVI əsr Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində Gilanın rolu (I məqalə), “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2003, s.54-60
 Gəncə Səfəvilərin və Osmanlıların hakimiyyəti dövründə (XV-XVIII əsrlər) // Gəncə şəhərinin tarixi: Elmi-praktik konfransın materialları. – Bakı: Nurlan, 2004. – s.57-72.
 Göydən gələn kitabın yerdə növbəti tərcüməsi // Elm. – 2004. – 18 mart.
 Məhbusları ağladan Qəhqəhə qalası haqqında bəzi qeydlər // Azərbaycan Tarixi Muzeyi. – Bakı, 2004. – s.184-191.
 Mahmud əl-Xinəluqi və onun XIV əsrin sonu XV əsrin I yarısında Dağıstan və Şirvanda baş verən hadisələrlə bağlı yazdığı əsər barədə. "Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi": Məqalələr toplusu, Bakı, 2005, s. 74-82
 Epistolyar irsimizdən: Şirvanşah Xəlilullah və Fərrux Yəsarla yazışmalar (birinci məqalə). "Azərbaycan Tarix Muzeyi": Məqalələr toplusu, Bakı: Elm, 2005,  s. 69-78
 Üç müqavilə – Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay mətnləri barədə bir neçə söz // Azərbaycan Tarixi Muzeyi. – Bakı, 2006. – s.32-38.
 Naxçıvan XV əsrdə // Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri: Məqalələr toplusu. – Naxçıvan, 2006. – s. 87-98.
 Hökmdar məktublarının yazılış xüsusiyyətləri (Əmir Teymur və I Sultan Bayazidin məktubları əsasında), Tarixin metodoloji və aktual problemləri (Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans: Tezislər. – Bakı: Nurlan, 2007. – s.37-38.
 Səfəvi hökmdarı I Şah Təhmasibin qızı Pərixan xanımın həyat və fəaliyyəti barədə bəzi məlumatlar. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, XIX cild, Bakı, 2007, s. 25-45
 Quba orta əsrlərdə // AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun Əsərləri, XXII c. – Bakı, 2007. – s. 37-42.
 Mahmud əl-Xinəluqi və onun XVI əsrin sonu – XV əsrin birinci yarısında Dağıstan və Şirvanda baş verən hadisələrlə bağlı yazdığı əsəri barədə // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. – Bakı, 2008. – s.35-48.
 Teymurilər dövlətinin quruluşuna dair bəzi qeydlər // Tarix və gerçəklik: Azərbaycan Tarix Qurumunun elmi məqalələr toplusu. – Bakı, 2008. – s.40-50.
 Teymurilər dövlətinin quruluşuna dair bəzi qeydlər // "Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi": Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq simpoziumun materialları, Bakı, 2008, s. 34-36
 Tarixçi İsgəndər bəy Münşi Səfəvilər dövlətinin baş vəziri Hatəm bəy Ordubadi haqqında // Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər: Məqalələr toplusu. – Naxçıvan. – 2008. – s. 97-104.
 Tarixi – danışmayan natiqi danışdıran kitab // Tarix və onun problemləri. – 2009. – №1-2. – s. 470-481. – /E.Muradəliyeva/.
 Bir daha Şeyx Bünyad nəsli haqqında. “Soy” elmi kütləvi dərgisi. Bakı, 2009, №8, s.11-16
 XIV əsr Azərbaycan şairi Arif Ərdəbilinin vətən şeirləri // Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır – 2009: Beynəlxalq konfransın tezisləri. (Bakı, 9-10 noyabr) // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. – Bakı, 2009. – s.50-51.
 Polyak tarixçi Yan Tadeuş Kruşinskinin “Xristian səyyahın tarixi” əsəri, (Səfəvilər dövlətinin süqutuna dair qiymətli ilkin mənbə), Orta əsrlər Şərqi, Məqalələr toplusu, Bakı, 2009, s.59-64
 XIV əsr Azərbaycan şairi Şəmsəddin Məhəmməd Arif Ərdəbili və Şirvan // Şərqşünaslığın aktual problemləri: Respublika Elmi konfran sının materialları. – Bakı, 2009. – s.102-105.
 Azərbaycan tarixi və italiyalı səyyahlar. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, 2009, s. 66-78
 Məmməd Mübariz Əlizadə və “Şahnamə”. “Şərq filologiyasının aktıral problemləri”: Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2011, s.14-18
 Azərbaycanın Dərbənd şəhəri uğrunda Səfəvi-Osmanlı rəqabəti (1607-ci il). AMFA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. 40-cı cild, Bakı, 2012, s.209-216
 Bir daha Şeyx Bünyad nəsli haqqında. Akademik Ziya Bünyadovun 90illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun materialları. Bakı, 2012, s.19-21
 Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin XVI əsr özbək hökmdarları haqqında məlumatı, Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2012, s.403-405
 Şəki XIV əsrin sonları - XV əsrin əvvəllərində. Antik və Orta əsr Azərbaycan şəhərləri: Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 2012, 437-444.
 Şəkinin müstəqillik uğrunda mübarizə tarixindən. Azərbaycan Respublikası, Uğurlar və perspektivlər. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 2012, 31-36
 Tariximiz açıqlanmamış mövzuların izi ilə. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2013, №З, s.350-352
 Bir əsrin iki dövləti, yaxud Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların tarixşünaslığı haqqında yeni kitab. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2013, №1, s.241-254
 Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvi tərəfindən Çaldıran Savaşı öncəsində yazılmış beş tarixi məktub haqqında. “Səfəvilər və Şah İsmayıl” kitabı, İstanbul, 2014, s.197-209

Награды 
 Государственные медали Афганистана — Медаль «От имени уважаемого афганского народа», Орден «Верность», Орден «10 лет Октябрьской революции»
 Почётный грамот министра гражданской авиации Афганистана
 Почётные грамоты Председателя Совета Министров Афганистана и Министра торговли о деятельности Шахина Фазиля
 Почётные грамоты НАНА

Примечания 

Историки Азербайджана XXI века